Le Contrôleur des wagons-lits est le titre de plusieurs films :
 Le Contrôleur des wagons-lits, film muet français réalisé par Charles Prince, sorti en 1913 ;
 Le Contrôleur des wagons-lits (Der Schlafwagenkontrolleur), film franco-allemand réalisé par Richard Eichberg, sorti en 1935 ;